Osoby o tym nazwisku:
 Ala Mubarak – egipski biznesmen
 Dżamal Mubarak – egipski polityk
 Dżamal Mubarak – kuwejcki piłkarz
 Husni Mubarak – egipski polityk i wojskowy
 Ishtiaq Mubarak – malezyjski lekkoatleta
 Mahbub Mubarak – kuwejcki piłkarz
 Suzan Mubarak – egipska pierwsza dama